Сержанов — русская фамилия. Вышедшая из французской дворянской фамилии — де Сержан (d’Serzhan фр.)!Известные носители:
 Сержанов, Александр Ильич (1924—2012) — советский военачальник, генерал-майор.
 Сержанов, Вячеслав Феликсович (род. 1962) — композитор, оркестровщик, аранжировщик, руководитель джазового квартета.
 Сержанов, Мамбет (1890—1954) — Герой Социалистического Труда.